Відкритий чемпіонат Європи з біатлону 2015 року () проходив з 28 січня по 3 лютого 2015 року в естонському місті Отепя на базі спортивного центру Техванді.

У чемпіонаті беруть участь дорослі спортсмени (вікові обмеження для учасників чемпіонату Європи з біатлону відмінені) та юніори — до 21 років. Всього розігрується 15 комплектів медалей, по 4 в індивідуальній гонці, спринті та переслідуванні, 2 в естафеті (дорослі) і 1 у змішаній естафеті (юніори).

Медальний залік

Результати гонок чемпіонату

Дорослі

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Естафета

Юніори

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Змішана естафета

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Європи з біатлону 2015 

2015
2015 в Естонії
2015 у біатлоні‎
Спортивні змагання в Естонії
Січень 2015
Лютий 2015